Центральная электростанция — термин, к которому могут относиться:

 Центральная АЭС — планируемая атомная электростанция в Буйском районе Костромской области
 Центральная ТЭЦ — предприятие энергетики в Санкт-Петербурге, состоящее из трёх старейших российских электростанций